Žlábek ist der Familienname folgender Personen: